Посуэло-де-Сарсон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 47 км². Население — 568 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителями города считаются святой Грегорио и святая дева де ла Энсина.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Касереса